Metoda Mohra dotyczy: 
 metoda Mohra (chemia)
 metoda Mohra (mechanika)

Zobacz też: koło Mohra